Institut für Recht ist Name oder Namensbestandteil:
 Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie, Wien
 Institut für Österreichisches und Europäisches Öffentliches Recht, Wien
 Litauisches Institut für Recht
 Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht, Freiburg
 Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg
 Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen, München
 Internationales Institut für humanitäres Recht, San Remo
 Walther-Schücking-Institut für internationales Recht, Kiel